A 9. női sakkvilágbajnokság volt az első a sakk történetében, amelyen a világbajnoki döntő párosmérkőzést megelőzte egy világbajnokjelölti verseny. Ennek győztese szerzett jogot arra, hogy kihívja a világbajnokot, Ljudmila Rugyenkót. A világbajnokjelölti versenyt és a világbajnoki döntőt is a szovjet Jelizaveta Bikova nyerte, ezzel ő lett a női sakkozás történetének harmadik világbajnoka.

A világbajnokjelölti verseny 
A versenyt 1952. október–novemberben Moszkvában rendezték, amelyre 10 ország 16 versenyzőjét hívta meg a versenyt szervező Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE). A 16 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a világbajnok kihívójának személye. Az első helyért a négy szovjet, valamint a holland és a német versenyző között folyt nagy küzdelem, melyből Jelizaveta Bikova került ki győztesen. A második helyen a holland Fenny Heemskerk, a harmadikon a szovjet Olga Ignatyeva végzett.

A versenyen a magyar színeket Lángos Józsa képviselte, aki a két évvel ezelőtti versenyhez hasonlóan az erős mezőny közepén, holtversenyben a 8–10. helyen végzett.

A világbajnokjelölti verseny végeredménye:

{| class="wikitable"
|+ 1952 – Női sakkvilágbajnokjelölti verseny
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Pont !! S–B
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||Jelizaveta Bikova|| || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 
|-
| 2 || Fenny Heemskerk|| || 1 || - || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 69.00
|-
| 3 || Olga Ignatieva|| || 0 || 0 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 10½ || 67.25
|-
| 4 || Valentina Borisenko|Valentina Belova|| || 1 || 0 || ½ || - || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 10 || 69.75
|-
| 5 || Edith Keller-Herrmann|| || 0 || 1 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 62.75
|-
| 6 || Kira Zvorikina|| || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 61.00
|-
| 7 || Eileen Betsy Tranmer|| || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 9 || 
|-
| 8 || Olga Rubcova|| || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || - || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 || 58.50
|-
| 9 || Chantal Chaudé de Silans|| || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 || 49.00
|-
| 10 || Lángos Józsa|| || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 8 || 48.50
|-
| 11 || Mona May Karff|| || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 7 || 
|-
| 12 || Rowena Mary Bruce|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 5 || 
|-
| 13 || Nina Grushkova-Belska|| || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 1 || 4½ || 
|-
| 14 || Mary Bain|| || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 3½ || 
|-
| 15 || María Berea de Montero|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || ½ || - || 0 || 3 || 
|-
| 16 || Salome Reischer|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || - || 1½ || 
|}

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő párosmérkőzésre 1953. augusztus 15. – szeptember 20. között került sor Leningrádban (ma Szentpétervár). A világbajnoki döntők történetének egyik legváltozatosabb mérkőzése volt: a 14 játszmából mindössze 2 végződött döntetlennel. A mérkőzés félidejében még Bikova vezetett 4,5–2,5 arányban, a 10. játszma után azonban már 5–5-re alakult az állás. Az utolsó játszmán dőlt el a cím sorsa: ha ezt Rugyenko nyerte volna, akkor a párosmérkőzés döntetlennel ér véget, amely számára a cím megvédését jelentette volna. A játszmát azonban Bikova nyerte, ezzel ő lett a női sakkozás történetének harmadik világbajnoka.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ 1953 – Női sakkvilágbajnoki döntő
|-
!Versenyző!!Ország!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Pont
|-
| align=left | Ljudmila Rugyenko||
| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 6
|-
| align=left | Jelizaveta Bikova|| 
|style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || 8
|}

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1952 Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1953 Bikova – Rudenko Title Match 
Campeonato Mundo femenino Leningrado 1953 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság